Saint-Hilaire kan som auktorsförkortning betyda:

 Augustin François César Prouvençal de Saint-Hilaire
 Jean Henri Jaume Saint-Hilaire

Robotskapade auktorsförkortningar